У статті представлено список річок, які хоча б частково протікають у Франції та її залежних територіях.

Франція (метрополія) 

Список річок метрополії приведений у порядку зменшення довжини:

Гвіана 
Список річок Гвіани в порядку зменшення довжини. Усі річки впадають у Атлантичний океан.

Реюньйон 
Список річок Реюньйону в алфавітному порядку. Усі річки впадають в Індійський океан.

Гваделупа 
Список річок Гваделупи понад 5 км в порядку зменшення довжини. Усі річки розташовані на острові Бас-Тер.

Примітки

Посилання 
 Водоймища Франції 
 Сервіс карт 

Списки:Франція
Франція